Fatty's Flirtation é um filme dos Estados Unidos de 1913, do gênero comédia, dirigido por George Nichols e produzido por Mack Sennett.

Elenco 
 Fatty Arbuckle ... Fatty
 Mabel Normand ... Mabel
 Minta Durfee ... Minta

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por George Nichols